Ojo steht für:

 Ojo, eine Ortschaft in Nigeria
 El Ojo, ein See mit schwimmender Insel in Argentinien

Ojo ist der Familienname folgender Personen:

 Funso Ojo (* 1991), belgischer Fußballspieler
 Kim Ojo (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Michael Ojo (Basketballspieler, 1989) (* 1989), nigerianischer Basketballspieler in Österreich u. a.
 Michael Ojo (Basketballspieler, 1993) (1993–2020), nigerianischer Basketballspieler in Serbien
 Oyo Odunayo Ojo (* 1973), deutscher American-Football-Spieler
 Robert Ojo (1941–2014), nigerianischer Sprinter
 Sheyi Ojo (* 1997), englischer Fußballspieler
 Tessy Ojo FRSA, britische Managerin und Aktivistin

Siehe auch:
 Islote Ojo
 Oio